Kırdar ist der Familienname folgender Personen:
 Gökhan Kırdar (* 1970), türkischer Musiker
 Gözde Kırdar, auch Gözde Kırdar Sonsırma (* 1985), türkische Volleyballspielerin
 Özge Kırdar, auch Özge Kırdar Çemberci (* 1985), türkische Volleyballspielerin

en:Kirdar